Il doppio del torneo di tennis Zagreb Open 2001, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Enzo Artoni e Andrés Schneiter che hanno battuto in finale Aleksandar Kitinov e Alexandre Simoni 65-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (primo turno)
 Álex López Morón /  Jairo Velasco, Jr. (primo turno)

 Paul Hanley /  Nathan Healey (quarti di finale)
 Aleksandar Kitinov /  Alexandre Simoni (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2001